

Geografia 
 Gothenburg – città della Svezia
 Gothenburg – comune del Nebraska, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Gothenburg sound – altro nome del melodic death metal, sottogenere dell'heavy metal